Игнатовци — село в Болгарии:
 Игнатовци — в Великотырновской области;
 Игнатовци — в Габровской области.